

Geografia 
 Flint – paese del Flintshire, in Galles, nel Regno Unito
 Flint – città del Michigan, negli Stati Uniti d'America
 Flint – atollo della repubblica di Kiribati
 Ghiacciaio Flint – ghiacciaio situato nella parte orientale della Terra di Graham, in Antartide

Medicina 
Arcata di Flint – elemento anatomico del rene
Leggi di Flint – leggi della scienza medica
Sindrome di Frerichs-Heyd-Flint – altro nome della sindrome epatorenale
Soffio di Flint – segno cardiaco

Personaggi immaginari
 Flint Fireforge – personaggio della saga fantasy Dragonlance
 Flint – personaggio del serial TV Heroes
 Flint – personaggio di G.I. Joe
 Flint – personaggio dei fumetti Wildstorm, membro di Stormwatch
 Capitano Flint – personaggio del romanzo L'isola del tesoro
 Flint - A spasso nel tempo – serie anime

Persone 
Aden Flint – calciatore inglese
Austin Flint (1812-1886) – medico statunitense, padre del seguente
Austin Flint (1836-1915) – medico statunitense, figlio del precedente
Carol Flint – produttrice televisiva e sceneggiatrice statunitense
Douglas Flint – banchiere scozzese
Jill Flint – attrice statunitense
Keith Flint – cantante e ballerino britannico
Nicole Flint – modella sudafricana
Robert Flint – teologo e filosofo britannico
Sam Flint – attore statunitense

Altro 
 Flint – gruppo musicale britannico
 Vetro Flint – qualità di vetro
Flint – film TV del 2017
 Flint Town – docu-serie del 2018